Акулинка:
 «Акулинка» — русский хороводный танец.
 Акулинка — деревня в Гомельской области Белоруссии.
 Акулинка — малая река в Новоуральске и Верх-Нейвинском, впадает в Верх-Нейвинский пруд.
 Акулинка — малая река в Екатеринбурге, правый приток Исети.

См. также 
 Акулинки
 Акулина
 Акулиновка